Audiomachine — американская музыкальная продюсерская компания, расположенная в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Основана Пол Динлетиром и Кэрол Солвински в августе 2005 года. Состоит из Пола Динлетира и Кевина Рикса.

О компании 
Audiomachine в основном создаёт музыку для трейлеров фильмов и рекламы, но недавно ее музыка также была показана в официальной программе Олимпийских игр 2010, 2012 и 2014 годов, помеченной как «эпическая музыка».

Многие композиции Audiomachine были показаны в трейлерах фильмов, в том числе «Аватар», «Хроники Нарнии», «Железный человек», «Веном», «Мстители: Финал» и другие.

Первоначально Audiomachine выпускала альбомы только для профессионального использования в киноиндустрии, но с 2012 года она также выпускается для широкой публики избранных альбомы и сборники. Альбомы, выпущенные в данной отрасли: Deus Ex Machina, Phenomena, Origins, Leviathan, Awakenings, Millennium и Monolith.

Композиторы

Пол Динлетир 
Пол Динлетир изначально просто играл на пианино и хотел стать автором песен и джазовым пианистом. Его жена смогла погрузить его в кино- и телевизионную музыку Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которую преподавал Роберт Этол, который в настоящее время является сотрудником. Это привело к тому, что он стал композитором группы X-Ray Dog, где он писал музыку к трейлерам мультфильмов (таким как мультсериал «Самурай Джек» до 4 сезона) и реалити-шоу; из этого он увидел удовольствие от музыки в трейлере и в конечном итоге сделал это полным рабочим днём. На него оказали влияние на Моцарт, Бетховен и Дебюсси; он регулярно слушает саундтреки. Он использовал программное обеспечение Logic Pro в течение 15 лет и перешел на Steinberg Cubase.

Кевин Рикс 
Кевин Рикс начал играть на гитаре и в детстве был в различных рок-группах. В музыкальной школе, где он познакомился с классической музыкой и джазом, он начал осознавать свои интересы в сочинении и работе с различными инструментами и звуками. Через несколько лет он решил сделать это профессионально. Сначала он хотел заняться написанием саундтреков к фильмам. Пока он работал над демо-роликом, он получил работу по монтажу и микшированию рингтонов для компании, где познакомился с Динлетиром. Он начал свою карьеру в качестве помощника Динлетира, занимаясь звуковым дизайном. На него оказали влияние Моцарт, Бах, Дебюсси, группы Rush, Mastodon, Soundgarden, Ханс Циммер и Гарри Грегсон-Уильямс.

Дискография

Студийные альбомы

Альбомы ремиксов

Студийные серии

Альбомы-компиляции

Синглы и EP

Саундтреки

Примечания 

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 2005 году
Музыкальные продюсерские компании
Компании Лос-Анджелеса